Баржа:

 Баржа — плоскодонное судно, оснащённое или не оснащённое двигателем, которое используется для перевозки грузов по воде.
 Баржа — река в России, находится в Калининградской области.

См. также 
 Баржа 725 — транспортное судно, предназначавшееся для перевозок через Ладожское озеро.